Каренни може бити:

 Каренни (народ) (Црвени Карени)
  (Црвенокаренски језик)